Santol bezeichnet:

Santol (Philippinen), Stadtgemeinde auf Luzon
Santol (Pflanze) (Sandoricum koetjape), südostasiatischer Obstbaum